Fun est une notion voisine du plaisir et de l'amusement.

Média 
 Fun est un hebdomadaire satirique britannique publié de 1861 à 1901 ;
Fun Radio est une station de radio française créée en 1985 ;
 Lovin' Fun est une émission de cette station diffusée de 1992 à 1998, et depuis 2013 ;
 Fun Live est une émission de cette station diffusée de 1992 à 1999 ;
 Party Fun est une émission de cette station diffusée depuis 1999 ;
 Fun TV est une chaîne de télévision musicale française active de 1997 à 2008 qui prit son indépendance de la radio en 1998 ;
 FUN est une émission télévisée japonaise diffusée sur Nippon Television de 1998 à 2004.

Musique

Groupes 
 Fun est un groupe américain d'indie pop
 Big Fun était le nom d'un boys band britannique
 Fun Factory est un groupe de dance allemand
 Fun Lovin' Criminals est un groupe de rock américain
 Just 4 Fun était un groupe norvégien

Albums 
 Big Fun est le titre d'un album de Miles Davis
 Fun House est le titre d'un album des Stooges
 The Fun Sessions: Tortelvis sings the classics est le titre d'un album du groupe Dread Zeppelin
 Fun (album) est le titre d'un album des The Real Deal

Divers 
 Fun Trades est un jeu de simulation de bourse virtuelle
 Funboard est une discipline aquatique
 Fun Tracks est un jeu de simulation de course automobile
 Fun 'n' Games est un jeu vidéo party game
 Fun Gallery est une galerie d'art new-yorkaise
 Fun Home est une bande dessinée d'Alison Bechdel
 Fun Connection est un éditeur de jeux de société allemand
 Fort Fun Abenteuerland est un parc d'attractions situé en Allemagne

Sigle 

FUN est un sigle pouvant désigner :
 FUN, une émission télévisée japonaise ;
 France université numérique, une plateforme de MOOC.